

Овертон — місто, штат Техас
 Овертон — селище, штат Небраска
 Овертон Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсільванія